Schloss Carlsruhe steht für
Schloss Carlsruhe (Schlesien), ehemaliges Schloss in Pokój
Jagdschloss Carlsruhe, in Diemelsee, Hessen
 Jagdschlösschen Carlsruhe in Breuberg im Odenwaldkreis, Hessen 
Siehe auch:
 Schloss Karlsruhe